Karácsony Tamás (1955–2012) színész
 Karácsony Tamás (1956) építészmérnök, egyetemi docens